Грендельбрук () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мольсем.

Площадь коммуны — 14,63 км², население — 1207 человек (2006) с тенденцией к росту: 1265 человек (2013), плотность населения — 86,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1272 человека, в 2012 году — 1261 человек, а в 2013-м — 1265 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 825 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 594 были экономически активными, 231 — неактивными (показатель активности 72,0 %, в 1999 году — 68,4 %). Из 594 активных трудоспособных жителей работали 535 человек (284 мужчины и 251 женщина), 59 числились безработными (33 мужчины и 26 женщин). Среди 231 трудоспособных неактивных граждан 64 были учениками либо студентами, 106 — пенсионерами, а ещё 61 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки